

Cinema 
 Volver a vivir – film del 1941 diretto da Adelqui Migliar
 Grazie amore mio (Volver a vivir) – film del 1967 diretto da Mario Camus

Televisione 
 Volver a vivir – telenovela venezuelana